10127 Fröjel – asteroide della fascia principale
 Fröjel (Svezia) – centro abitato dell'isola di Gotland
 Chiesa di Fröjel – chiesa di Fröjel 
 Distretto di Fröjel – suddivisione amministrativa della Svezia